Ligeti Béla (1877—?) okleveles építészmérnök
Ligeti Béla (1896–1980) Várkonyi Nagy Béla költő, újságíró eredeti neve
Ligeti Béla (1939–2006) labdarúgó (Dunaújváros)
Ligeti Béla építész, a Budapesti Építész Kamara tagja, a Nemzeti Színház 1989. évi tervpályázatának I. díjas tervezője
-